Движение социалистов (; сокр. ПС) — националистическая политическая партия в Сербии.

История 
Основанное в 2008 году, его возглавляет бывший член Союза коммунистов — Движения за Югославию, «Югославских левых» и Социалистической партии Сербии Александр Вулин. Входит в правящую коалицию с Сербской прогрессивной партией (СНС). Оно сформировано бывшими членами Социалистической партии Сербии, поскольку они не были согласны с проевропейской политикой партии; однако оно было членом проевропейских коалиций, возглавляемых СНС, на выборах  2012 и 2014 года.

Результаты выборов

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Политические партии, основанные в 2008 году
Националистические партии Сербии
Социально-консервативные партии
Википедия:Нет источников с декабря 2021